Die Brasil Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. Februar bis 3. März 2019 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde in der Halle auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco die Abierto Mexicano Telcel 2019 sowie in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships 2019 gespielt. Beide gehörten zur Kategorie der ATP Tour 500, während das Turnier in São Paulo zur niedriger dotierten Kategorie der ATP Tour 250 zählte.

Fabio Fognini war der Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel gewannen Federico Delbonis und Máximo González im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 550.145 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 618.810 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 23. und 24. Februar 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)

ATP Tour 2019
ATP São Paulo